Пётр Харито́нович Басенко́в (; ) — участник Великой Отечественной войны, механик-водитель танка Т-34 326-го танкового батальона 117-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза (), старший сержант.

Биография 
Родился а в деревне Вылево в крестьянской семье. Белорус. Окончив начальную школу, с 1922 года работал слесарем в городе Гомеле.

В Красной армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Член ВКП(б) с 1944 года. Участник сражений под Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии, Германии.

Механик-водитель танка Т-34 326-го танкового батальона (117-я танковая бригада, 1-й танковый корпус, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший сержант Пётр Басенков особо отличился при освобождении Латвии.

18 сентября 1944 года у города Добеле Латвийской ССР экипаж танка, в составе которой был механик-водитель Басенков, отбил восемь контратак танков противника, уничтожив три танка и одно самоходное орудие. Оставшись один, после гибели остальных членов танкового экипажа, Пётр Басенков не прекратил боя до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство старшему сержанту Басенкову Петру Харитоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5958).

В 1946 году П. Х. Басенков демобилизован. Жил и работал в городе-герое Одессе, затем в Гомеле и в рабочем посёлке Костюковка Гомельского района Гомельской области Белоруссии. Скончался 24 июля 1969 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 5958)
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Два ордена Красной Звезды
 Медали, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
 Имя Героя носит улица в городе Добруше и в Гомеле (мкрн. Костюковка).

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Танкисты Великой Отечественной войны